Dombhát több település neve:
 Dombhát (Máramaros megye) (Dealu Mare), falu Romániában, Máramaros megyében.
 Dombhát (Beszterce-Naszód megye) (Anieș), falu Romániában, Beszterce-Naszód megyében.
 Dombhát (Ukrajna) (Sztebnij), falu Ukrajnában, a Rahói járásban.